Giorgio Serafini ist der Name folgender Personen:

* Giorgio Serafini (Regisseur) (* 1962), italienischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent 
 Giorgio Serafini Prosperi (* 1968), italienischer Theaterschaffender